Inklusion (von lateinisch inclusio „Einschluss, Einschließung“) steht für:

 Inklusion in der Bildungspolitik, siehe Inklusive Pädagogik
 Inklusion – gemeinsam anders, deutscher Fernsehfilm von Marc-Andreas Bochert (2011)
 Inklusionsabbildung, mathematische Funktion zur Abbildung einer Teilmengenbeziehung
 Inklusion (Mineralogie), Einschlüsse von andersartigen Materialien in Mineralien
 Inklusion (Soziologie), Einschluss oder Einbeziehung von Menschen in die Gesellschaft

Siehe auch:
 Einschluss, Integration (Begriffsklärungen)
 Exklusion (Ausschluss)
 Hyperinklusion (Einbindung in eine einzige Institution)
 Prinzip von Inklusion und Exklusion (Mathematik)
 Soziale Inklusion (politische Zielsetzung)